Гено Тодоров Балкански е български офицер, полковник.

Участник и инициатор на обединяването на видовете ВС в Българската народна армия Противовъздушна отбрана (ПВО) и Военновъздушни сили (ВВС) в общия вид Военновъздушни сили и ПВО през 1950-те години.

Той е единственият български офицер, водил прицелен огън по вражески самолет във въздушното пространство над София в мирно време. За това е награден от Генералния щаб на БНА.

Гено Балкански е женен за Маргаритка Балканска (починала). Има 2 деца – Румен Генов Балкански (починал) и Таня Генова Илиева.

Български полковници
Родени в Меричлери
Починали в София